Рочеачи има више значења:

 Рочеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рочеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рочеачи (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику